Hello, Dolly! – musical del 1964
Hello, Dolly! – canzone del musical omonimo
Hello, Dolly! – album di Ella Fitzgerald del 1964
Hello, Dolly! – film del 1969 diretto da Gene Kelly
Hello, Dolly! – album del 1999 di Loretta Goggi per la versione teatrale italiana del musical